Grog – tipo di liquore, in realtà una miscela alcolica
 Grog – film del 1982 con Franco Nero
 Grog – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 Grog – personaggio minore della striscia a fumetti B.C.
 Grog – specie aliena immaginaria nelle opere di Larry Niven
 Grog – etichetta discografica ligure degli anni settanta